Кусери:
 Кусери — город на северо-востоке Камеруна, в Крайнесеверном регионе, является административным центром департамента Логоне и Шари.
 Кусери — язык центральночадской ветви чадской семьи.